Franciaország
Saint-Cirq, település Dordogne megyében
Saint-Cirq, település Tarn-et-Garonne megyében